Pelsche ist der Familienname folgender Personen:

 Arwid Janowitsch Pelsche (1899–1983), sowjetisch-lettischer Politiker, siehe Arvīds Pelše
 Wiktorija Robertowna Pelsche (* 1936), sowjetisch-lettische Bildhauerin und Porzellanbildnerin